Ворд има више значења:
 Округ Ворд (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Округ Ворд (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Ворд (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Ворд (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Ворд (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Ворд (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Мајкрософт Ворд

Особе 
 Шејн Ворд
 Лестер Френк Ворд, амерички ботаничар, палеонтолог и социолог